Януко́вич — фамилия белорусского происхождения, связанная с деревней Януки (ныне Волколатский сельсовет Докшицкого района Витебской области Белоруссии). Известные носители:
 Янукович, Александр Викторович (род. 1973) — бизнесмен, старший сын В. Ф. Януковича.
 
 Янукович, Людмила Александровна (род. 1949) — жена экс-президента Украины В. Ф. Януковича.